Kotki ist ein polnischer Ortsname:
 Kotki (Barciany), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Krausen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Kotki (Busko-Zdrój), Powiat Buski, Woiwodschaft Heiligkreuz

Siehe auch:
 Kotka